6 ou six peut faire référence au nombre 6, ou à 6, chiffre arabe utilisé notamment pour signifier le , mais aussi : 

 Années historiques : , 6, ou 1906.
 Le numéro atomique du carbone 
 Six, une carte à jouer

 
 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Acronyme 
 SIX pour , groupe de gestion de l'infrastructure de la place financière suisse.

Arts

Musique
 Six, un album de Soft Machine (1973), 
 Six, un album de Whodini (1996)
 Six, un album de Loverboy (1997),
 Six, un album de Mansun (1998),
 Six, un album de Black Heart Procession (2009), 
 Six, un album de Tony Banks (2012),

 6, un album de The Ex (1991),
 6, un album de After Crying (1997),
 6, un album de Supersilent (2003),
 6, un album de Mucc (2006), 
 6, un album de Pigface (2009),
 6, album de Hadag Nahash (2010).

Télévision
 Six,  série télévisée américaine (2017)

Patronyme 

 Alphonse Six (1890–1914), footballeur belge,
 André Six (1887-1914), nageur français, médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'été de 1900,
 Billy Six (1986-), journaliste, documentariste et auteur allemand,
 Didier Six (1954-), footballeur international français,
 Franklin Six (1996-), coureur cycliste belge,
 Franz Six (1909–1975), un responsable nazi,
  (1731–1793), scientifique britannique,
 Nathalie Six (1967-), coureuse cycliste française,
 Pierre Six (1888-1916), footballeur français,
  (1907–1986), Chief Executive Officer de la compagnie Continental Airlines de 1936 à 1981,
 Valérie Six (1963-), femme politique française.

Pseudonymes
 Six, pseudonyme de Sekou Sako (1983-), un rappeur français originaire du Mali

Articles connexes 
 
 Le Six', journal télévisé français